Provenchère (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Provenchère (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté